Подкасты (Apple) - это служба  потокового мультимедиа передачи аудио и приложение «медиаплеер», разработанная Apple Inc. для воспроизведения подкастов. Apple начала поддерживать подкасты с iTunes 4.9, выпущенной в июне 2005 года, и запустила свое первое автономное мобильное приложение в 2012 году. Приложение было предустановлено на iOS в октябре 2014 года. Каталог приложения содержит более двух миллионов передач. Программа доступна на операционных системах IOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, CarPlay, Microsoft Windows и на устройствах Amazon Alexa.